Джонатан Реувен Ротем (род. 1975) — американский музыкальный продюсер, певец, рэпер и исполнитель R’n’B.

Биография

Детство 
Джонатан Реувен Ротем родился в ЮАР и имеет израильское и финское происхождение. Рос в Сан-Франциско и престижном районе Торонто.

В своём дневнике Ротем пишет, что научился играть на пианино ещё в детстве. Он учился в музыкальном колледже Беркли в Бостоне, который он закончил по специальности «Джазовая композиция».

Сейчас Ротем живёт в Беверли-Хиллз (Калифорния).

Дискография

Песни и певцы, спродюсированные Джонатаном Ротемом

Примечания

Ссылки 
 The DJBooth: Jonathan 'JR' Rotem Interview (Mar '07)
 SOHH June 2007 Feature
 Interview, HitQuarters Apr 2010

Иммигрировавшие в США из Канады
Персоналии:Лос-Анджелес
Персоналии:Торонто
Выпускники Музыкального колледжа Беркли